Gaita hace referencia a varios artículos:

Música 
 Gaita zuliana, ritmo musical de Venezuela.

Instrumentos musicales
 Gaita o cornamusa, tocado en numerosos países.
 Gaita colombiana
En España
 Gaita asturiana Gaita de bota riojana o de saco, en Soria, La Rioja, Álava y Burgos;
 Gaita de boto, aragonesa.
 Gaita gallega Gaita de Huelva o rociera, de Andalucía;
 Gaita gastoreña, de Andalucía;
 Gaita navarra, instrumento de viento-madera navarro;
 Gaita zamorana o de pobre, en Zamora, zanfona;
 Gaita charra o pastoril, de la provincia de Salamanca;

 Botánica 
 Gaita, nombre común en Puerto Rico de la sapindácea Exothea paniculata.

 Gentilicio 
 Gaita''', la palabra se utiliza en Argentina y Uruguay para hacer referencia a los nacidos en Galicia y, por extensión, a todos los españoles.